

Letteratura 
 SCUM, società per l'eliminazione dei maschi,  Society for Cutting Up Men: manifesto filosofico-politico femministico grottesco

Cinema 
 Scum  – film del 1979 diretto da Alan Clarke

Musica 
 S.C.U.M.  – gruppo musicale post punk/art rock inglese
 Scum  – gruppo musicale black metal/hardcore punk norvegese
 Scum  – album dei Napalm Death del 1987
 Scum  – album degli Anti-Nowhere League del 1997
Scum –  (1980) all'anagrafe Ivan Ovchinnikov, rapper russo naturalizzato statunitense, esponente dell'horrorcore e fondatore dell'etichetta discografica indipendente Lyrikal Snuff Productionz